|-
|(14251)||2000 AX63|| align=right|12,6|| align=right|2,991|| align=right|0,094|| align=right|9,07|| align=right|5,173||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14252 Audreymeyer||2000 AD64|| align=right|14,9|| align=right|2,263|| align=right|0,118|| align=right|2,13|| align=right|3,404||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14253)||2000 AL64|| align=right|13,8|| align=right|2,709|| align=right|0,094|| align=right|3,54|| align=right|4,458||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14254)||2000 AT64|| align=right|12,5|| align=right|3,174|| align=right|0,085|| align=right|9,92|| align=right|5,653||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14255)||2000 AS70|| align=right|13,0|| align=right|2,802|| align=right|0,219|| align=right|8,75|| align=right|4,690||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14256)||2000 AA96|| align=right|13,1|| align=right|2,924|| align=right|0,090|| align=right|1,57|| align=right|4,999||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14257)||2000 AR97|| align=right|12,6|| align=right|2,226|| align=right|0,140|| align=right|5,18|| align=right|3,321||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14258 Katrinaminck||2000 AM116|| align=right|14,4|| align=right|2,318|| align=right|0,036|| align=right|4,47|| align=right|3,529||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14259)||2000 AQ117|| align=right|12,8|| align=right|3,240|| align=right|0,129|| align=right|10,68|| align=right|5,832||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14260)||2000 AF119|| align=right|13,0|| align=right|3,061|| align=right|0,094|| align=right|11,49|| align=right|5,354||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14261)||2000 AB121|| align=right|12,8|| align=right|2,998|| align=right|0,096|| align=right|9,70|| align=right|5,189||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14262 Kratzer||2000 AC125|| align=right|14,3|| align=right|2,357|| align=right|0,141|| align=right|5,90|| align=right|3,619||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14263)||2000 AA127|| align=right|12,8|| align=right|2,935|| align=right|0,110|| align=right|1,40|| align=right|5,027||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14264)||2000 AH142|| align=right|13,0|| align=right|3,179|| align=right|0,063|| align=right|9,16|| align=right|5,668||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14265)||2000 AV142|| align=right|13,1|| align=right|3,084|| align=right|0,092|| align=right|4,96|| align=right|5,416||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14266)||2000 AG143|| align=right|13,3|| align=right|2,551|| align=right|0,186|| align=right|8,30|| align=right|4,074||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14267 Zook||2000 AJ153|| align=right|14,3|| align=right|2,339|| align=right|0,246|| align=right|3,73|| align=right|3,577||MBA||6. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14268)||2000 AK156|| align=right|10,4|| align=right|5,289|| align=right|0,091|| align=right|14,95|| align=right|12,17||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14269)||2000 AH182|| align=right|12,9|| align=right|2,798|| align=right|0,158|| align=right|9,60|| align=right|4,679||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14270)||2000 AB189|| align=right|13,9|| align=right|2,666|| align=right|0,005|| align=right|13,14|| align=right|4,352||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14271)||2000 AN233|| align=right|13,1|| align=right|2,936|| align=right|0,121|| align=right|2,93|| align=right|5,029||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14272)||2000 AZ234|| align=right|13,2|| align=right|3,382|| align=right|0,033|| align=right|5,21|| align=right|6,218||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14273)||2000 BY14|| align=right|13,7|| align=right|2,551|| align=right|0,164|| align=right|9,79|| align=right|4,073||MBA||31. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14274 Landstreet||2000 BL21|| align=right|12,4|| align=right|3,178|| align=right|0,137|| align=right|16,66|| align=right|5,664||MBA||29. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|14275 Dianemurray||2000 BR26|| align=right|14,9|| align=right|2,307|| align=right|0,095|| align=right|2,91|| align=right|3,504||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14276)||2000 CF2|| align=right|12,9|| align=right|2,251|| align=right|0,179|| align=right|6,46|| align=right|3,376||MBA||2. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14277 Parsa||2000 CS13|| align=right|14,3|| align=right|2,803|| align=right|0,052|| align=right|3,89|| align=right|4,692||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14278 Perrenot||2000 CV29|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,175|| align=right|2,22|| align=right|3,561||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14279)||2000 CD65|| align=right|13,2|| align=right|3,090|| align=right|0,186|| align=right|1,47|| align=right|5,431||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14280)||2000 CN72|| align=right|13,2|| align=right|2,863|| align=right|0,007|| align=right|3,09|| align=right|4,842||MBA||6. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14281)||2000 CR92|| align=right|13,5|| align=right|2,853|| align=right|0,084|| align=right|2,88|| align=right|4,817||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14282)||2097 P-L|| align=right|12,9|| align=right|3,042|| align=right|0,052|| align=right|7,70|| align=right|5,304||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14283)||2206 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,598|| align=right|0,124|| align=right|5,29|| align=right|4,188||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14284)||2530 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,287|| align=right|0,132|| align=right|4,69|| align=right|3,459||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14285)||2566 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,440|| align=right|0,185|| align=right|1,96|| align=right|3,812||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14286)||2577 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,424|| align=right|0,129|| align=right|00,55|| align=right|3,773||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14287)||2777 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,407|| align=right|0,168|| align=right|2,93|| align=right|3,734||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14288)||2796 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,619|| align=right|0,225|| align=right|3,28|| align=right|4,238||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14289)||4648 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,417|| align=right|0,175|| align=right|00,96|| align=right|3,757||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14290)||9072 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,791|| align=right|0,059|| align=right|6,00|| align=right|4,663||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14291)||1104 T-1|| align=right|14,0|| align=right|2,355|| align=right|0,129|| align=right|11,69|| align=right|3,614||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14292)||1148 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,192|| align=right|0,097|| align=right|2,31|| align=right|3,245||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14293)||2307 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,588|| align=right|0,108|| align=right|6,57|| align=right|4,162||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14294)||3306 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,387|| align=right|0,210|| align=right|2,47|| align=right|3,687||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14295)||4161 T-1|| align=right|13,0|| align=right|2,588|| align=right|0,142|| align=right|14,80|| align=right|4,164||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14296)||4298 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,376|| align=right|0,163|| align=right|3,23|| align=right|3,662||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14297)||2124 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,352|| align=right|0,164|| align=right|1,62|| align=right|3,607||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14298)||2144 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,536|| align=right|0,131|| align=right|4,46|| align=right|4,037||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14299)||3162 T-2|| align=right|12,8|| align=right|2,569|| align=right|0,184|| align=right|13,85|| align=right|4,117||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14300)||3336 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,347|| align=right|0,208|| align=right|4,90|| align=right|3,595||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14301)||5205 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,360|| align=right|0,035|| align=right|5,80|| align=right|3,624||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14302)||5482 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,304|| align=right|0,201|| align=right|6,96|| align=right|3,497||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14303)||1144 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,978|| align=right|0,056|| align=right|8,66|| align=right|5,139||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14304)||3417 T-3|| align=right|13,5|| align=right|2,568|| align=right|0,122|| align=right|16,33|| align=right|4,114||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14305)||3437 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,547|| align=right|0,144|| align=right|2,63|| align=right|4,063||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14306)||4327 T-3|| align=right|14,0|| align=right|2,575|| align=right|0,111|| align=right|9,29|| align=right|4,131||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14307)||4336 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,048|| align=right|7,70|| align=right|3,482||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14308)||5193 T-3|| align=right|12,7|| align=right|3,001|| align=right|0,203|| align=right|12,54|| align=right|5,198||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|14309 Defoy||A908 SA|| align=right|14,0|| align=right|2,599|| align=right|0,452|| align=right|6,48|| align=right|4,190||MBA||22. september 1908||Dunaj||J. Palisa
|-
|(14310)||1966 PP|| align=right|13,3|| align=right|2,708|| align=right|0,164|| align=right|2,63|| align=right|4,456||MBA||7. avgust 1966||Bloemfontain||Boyden Observatory
|-
|(14311)||1971 UK1|| align=right|14,9|| align=right|2,466|| align=right|0,224|| align=right|7,75|| align=right|3,872||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|14312 Polytech||1976 UN2|| align=right|14,9|| align=right|2,133|| align=right|0,137|| align=right|1,91|| align=right|3,115||MBA||26. oktober 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|14313 Dodaira||1976 UZ7|| align=right|13,1|| align=right|2,999|| align=right|0,107|| align=right|10,51|| align=right|5,192||MBA||22. oktober 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|14314 Tokigawa||1977 DQ3|| align=right|13,5|| align=right|3,155|| align=right|0,157|| align=right|2,16|| align=right|5,604||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|14315 Ogawamachi||1977 EL5|| align=right|12,5|| align=right|3,156|| align=right|0,111|| align=right|21,19|| align=right|5,605||MBA||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|14316 Higashichichibu||1977 ES7|| align=right|12,4|| align=right|3,204|| align=right|0,077|| align=right|15,30|| align=right|5,735||MBA||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|14317 Antonov||1978 PC3|| align=right|14,2|| align=right|2,449|| align=right|0,171|| align=right|6,30|| align=right|3,831||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(14318)||1978 SD3|| align=right|14,1|| align=right|2,192|| align=right|0,212|| align=right|4,52|| align=right|3,246||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(14319)||1978 US5|| align=right|13,6|| align=right|2,798|| align=right|0,287|| align=right|16,69|| align=right|4,680||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(14320)||1978 UV7|| align=right|13,5|| align=right|2,809|| align=right|0,101|| align=right|4,78|| align=right|4,706||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(14321)||1978 VT9|| align=right|15,2|| align=right|2,230|| align=right|0,201|| align=right|3,85|| align=right|3,329||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|14322 Shakura||1978 YM|| align=right|13,8|| align=right|2,234|| align=right|0,138|| align=right|7,84|| align=right|3,339||MBA||22. december 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(14323)||1979 MV1|| align=right|14,5|| align=right|2,336|| align=right|0,080|| align=right|6,76|| align=right|3,570||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(14324)||1979 MK6|| align=right|14,1|| align=right|2,695|| align=right|0,090|| align=right|2,70|| align=right|4,423||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(14325)||1979 MM6|| align=right|14,2|| align=right|3,126|| align=right|0,109|| align=right|4,26|| align=right|5,527||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(14326)||1980 BA|| align=right|14,1|| align=right|2,473|| align=right|0,169|| align=right|6,86|| align=right|3,888||MBA||21. januar 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|14327 Lemke||1980 FE2|| align=right|12,7|| align=right|2,996|| align=right|0,168|| align=right|8,68|| align=right|5,184||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(14328)||1980 VH|| align=right|13,4|| align=right|2,784|| align=right|0,246|| align=right|7,87|| align=right|4,646||MBA||8. november 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(14329)||1981 EY10|| align=right|14,6|| align=right|2,419|| align=right|0,109|| align=right|3,10|| align=right|3,761||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14330)||1981 EG21|| align=right|13,4|| align=right|3,392|| align=right|0,089|| align=right|5,99|| align=right|6,246||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14331)||1981 EC26|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,139|| align=right|1,26|| align=right|3,776||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14332)||1981 EX26|| align=right|14,1|| align=right|2,426|| align=right|0,249|| align=right|2,99|| align=right|3,777||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14333)||1981 ED34|| align=right|15,0|| align=right|2,442|| align=right|0,199|| align=right|2,17|| align=right|3,816||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14334)||1981 EE38|| align=right|14,5|| align=right|2,817|| align=right|0,123|| align=right|2,14|| align=right|4,726||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|14335 Alexosipov||1981 RR3|| align=right|13,9|| align=right|2,235|| align=right|0,212|| align=right|5,91|| align=right|3,340||MBA||3. september 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(14336)||1981 UU29|| align=right|15,8|| align=right|2,253|| align=right|0,194|| align=right|1,30|| align=right|3,381||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(14337)||1981 WJ9|| align=right|14,5|| align=right|2,616|| align=right|0,184|| align=right|5,27|| align=right|4,230||MBA||16. november 1981||Bickley||Perth Observatory
|-
|14338 Shibakoukan||1982 VP3|| align=right|12,2|| align=right|2,944|| align=right|0,057|| align=right|13,59|| align=right|5,050||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(14339)||1983 GU|| align=right|11,8|| align=right|2,601|| align=right|0,176|| align=right|14,42|| align=right|4,194||MBA||10. april 1983||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(14340)||1983 RQ3|| align=right|13,8|| align=right|2,360|| align=right|0,243|| align=right|4,65|| align=right|3,625||MBA||2. september 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14341)||1983 RV3|| align=right|13,4|| align=right|2,731|| align=right|0,167|| align=right|5,43|| align=right|4,513||MBA||4. september 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|14342 Iglika||1984 SL|| align=right|12,0|| align=right|2,733|| align=right|0,307|| align=right|9,71|| align=right|4,518||MBA||23. september 1984||Smolyan||V. Ivanova; V. Škodrov
|-
|(14343)||1984 SM5|| align=right|13,4|| align=right|2,245|| align=right|0,138|| align=right|6,80|| align=right|3,362||MBA||18. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14344)||1985 CP2|| align=right|14,9|| align=right|2,390|| align=right|0,136|| align=right|1,80|| align=right|3,695||MBA||15. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14345)||1985 PO|| align=right|13,5|| align=right|2,543|| align=right|0,144|| align=right|3,42|| align=right|4,056||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|14346 Zhilyaev||1985 QG5|| align=right|12,8|| align=right|3,170|| align=right|0,156|| align=right|1,67|| align=right|5,643||MBA||23. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(14347)||1985 RL4|| align=right|14,5|| align=right|2,167|| align=right|0,158|| align=right|3,40|| align=right|3,190||MBA||11. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14348)||1985 UO3|| align=right|12,8|| align=right|2,613|| align=right|0,045|| align=right|22,67|| align=right|4,223||MBA||20. oktober 1985||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|14349 Nikitamikhalkov||1985 UQ4|| align=right|13,0|| align=right|3,264|| align=right|0,124|| align=right|2,71|| align=right|5,896||MBA||22. oktober 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(14350)||1985 VA1|| align=right|12,4|| align=right|3,151|| align=right|0,081|| align=right|18,92|| align=right|5,593||MBA||1. november 1985||La Silla||R. M. West
|-
|(14351)||1986 RF3|| align=right|14,3|| align=right|2,410|| align=right|0,200|| align=right|2,46|| align=right|3,741||MBA||6. september 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(14352)||1987 DK6|| align=right|14,1|| align=right|2,166|| align=right|0,182|| align=right|2,49|| align=right|3,187||MBA||23. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14353)||1987 DN6|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,170|| align=right|2,42|| align=right|4,258||MBA||23. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14354)||1987 QX7|| align=right|13,3|| align=right|2,854|| align=right|0,237|| align=right|5,72|| align=right|4,821||MBA||21. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14355)||1987 SL5|| align=right|14,5|| align=right|2,378|| align=right|0,204|| align=right|4,49|| align=right|3,667||MBA||30. september 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(14356)||1987 SF6|| align=right|14,6|| align=right|2,442|| align=right|0,231|| align=right|5,74|| align=right|3,814||MBA||21. september 1987||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(14357)||1987 UR|| align=right|13,1|| align=right|3,027|| align=right|0,266|| align=right|5,99|| align=right|5,265||MBA||22. oktober 1987||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(14358)||1988 BY3|| align=right|13,9|| align=right|2,516|| align=right|0,111|| align=right|7,00|| align=right|3,990||MBA||19. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14359)||1988 CU1|| align=right|14,6|| align=right|2,441|| align=right|0,121|| align=right|1,66|| align=right|3,812||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|14360 Ipatov||1988 CV4|| align=right|12,9|| align=right|3,182|| align=right|0,169|| align=right|18,24|| align=right|5,674||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|14361 Boscovich||1988 DE|| align=right|13,1|| align=right|2,581|| align=right|0,099|| align=right|13,28|| align=right|4,146||MBA||17. februar 1988||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(14362)||1988 MH|| align=right|12,4|| align=right|2,596|| align=right|0,193|| align=right|13,00|| align=right|4,182||MBA||16. junij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(14363)||1988 RB2|| align=right|14,7|| align=right|2,299|| align=right|0,205|| align=right|2,73|| align=right|3,486||MBA||8. september 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(14364)||1988 RM2|| align=right|14,2|| align=right|2,270|| align=right|0,189|| align=right|5,12|| align=right|3,419||MBA||8. september 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|14365 Jeanpaul||1988 RZ2|| align=right|14,0|| align=right|2,678|| align=right|0,231|| align=right|4,98|| align=right|4,382||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|14366 Wilhelmraabe||1988 RX3|| align=right|14,2|| align=right|2,789|| align=right|0,072|| align=right|4,61|| align=right|4,656||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|14367 Hippokrates||1988 RY3|| align=right|14,2|| align=right|3,144|| align=right|0,200|| align=right|1,38|| align=right|5,573||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(14368)||1988 TK|| align=right|13,2|| align=right|2,754|| align=right|0,198|| align=right|9,57|| align=right|4,570||MBA||3. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14369)||1988 UV|| align=right|14,7|| align=right|2,251|| align=right|0,098|| align=right|7,47|| align=right|3,377||MBA||18. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14370)||1988 VR2|| align=right|13,3|| align=right|2,935|| align=right|0,275|| align=right|13,26|| align=right|5,028||MBA||12. november 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(14371)||1988 XX2|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,176|| align=right|2,23|| align=right|3,466||MBA||12. december 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|14372 Paulgerhardt||1989 AD6|| align=right|13,2|| align=right|3,002|| align=right|0,088|| align=right|9,80|| align=right|5,201||MBA||9. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(14373)||1989 LT|| align=right|13,9|| align=right|2,413|| align=right|0,143|| align=right|1,70|| align=right|3,747||MBA||3. junij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(14374)||1989 SA|| align=right|13,2|| align=right|2,589|| align=right|0,190|| align=right|13,93|| align=right|4,164||MBA||21. september 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(14375)||1989 SU|| align=right|13,5|| align=right|2,534|| align=right|0,237|| align=right|4,10|| align=right|4,032||MBA||29. september 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14376)||1989 ST10|| align=right|12,7|| align=right|2,554|| align=right|0,203|| align=right|9,15|| align=right|4,081||MBA||28. september 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14377)||1989 TX2|| align=right|13,4|| align=right|2,602|| align=right|0,079|| align=right|15,14|| align=right|4,197||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14378)||1989 TA16|| align=right|13,7|| align=right|2,589|| align=right|0,162|| align=right|2,30|| align=right|4,164||MBA||4. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14379)||1989 UM4|| align=right|12,2|| align=right|2,671|| align=right|0,166|| align=right|12,95|| align=right|4,364||MBA||22. oktober 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(14380)||1989 UC6|| align=right|12,5|| align=right|2,640|| align=right|0,240|| align=right|28,51|| align=right|4,289||MBA||30. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(14381)||1990 CE|| align=right|14,7|| align=right|2,279|| align=right|0,096|| align=right|5,39|| align=right|3,441||MBA||1. februar 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|14382 Woszczyk||1990 ES6|| align=right|12,7|| align=right|2,904|| align=right|0,055|| align=right|1,44|| align=right|4,949||MBA||2. marec 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14383)||1990 OY3|| align=right|13,8|| align=right|2,372|| align=right|0,135|| align=right|5,98|| align=right|3,653||MBA||27. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14384)||1990 OH4|| align=right|12,9|| align=right|3,116|| align=right|0,124|| align=right|7,10|| align=right|5,499||MBA||24. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14385)||1990 QG1|| align=right|13,8|| align=right|2,361|| align=right|0,137|| align=right|6,60|| align=right|3,626||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14386)||1990 QN2|| align=right|14,1|| align=right|2,358|| align=right|0,138|| align=right|7,10|| align=right|3,619||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14387)||1990 QE5|| align=right|14,5|| align=right|2,364|| align=right|0,128|| align=right|6,71|| align=right|3,635||MBA||25. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14388)||1990 QO5|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,124|| align=right|1,71|| align=right|3,567||MBA||29. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14389)||1990 QR5|| align=right|13,1|| align=right|3,194|| align=right|0,173|| align=right|2,61|| align=right|5,706||MBA||26. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14390)||1990 QP10|| align=right|12,1|| align=right|3,243|| align=right|0,113|| align=right|6,60|| align=right|5,840||MBA||26. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14391)||1990 RE2|| align=right|14,1|| align=right|2,458|| align=right|0,199|| align=right|3,55|| align=right|3,853||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14392)||1990 RS6|| align=right|14,3|| align=right|2,383|| align=right|0,070|| align=right|6,21|| align=right|3,679||MBA||11. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14393)||1990 SX6|| align=right|14,8|| align=right|2,526|| align=right|0,134|| align=right|4,54|| align=right|4,015||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14394)||1990 SP15|| align=right|11,6|| align=right|3,228|| align=right|0,076|| align=right|15,66|| align=right|5,798||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|14395 Tommorgan||1990 TN3|| align=right|14,9|| align=right|1,963|| align=right|0,094|| align=right|20,90|| align=right|2,751||MBA||15. oktober 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(14396)||1990 UX4|| align=right|13,5|| align=right|2,725|| align=right|0,045|| align=right|8,26|| align=right|4,498||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14397)||1990 VS4|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,192|| align=right|11,94|| align=right|4,118||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14398)||1990 VT6|| align=right|14,3|| align=right|2,653|| align=right|0,123|| align=right|3,60|| align=right|4,321||MBA||14. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14399)||1990 WN4|| align=right|13,9|| align=right|2,644|| align=right|0,099|| align=right|16,37|| align=right|4,299||MBA||16. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|14400 Baudot||1990 WO4|| align=right|14,5|| align=right|2,685|| align=right|0,238|| align=right|4,63|| align=right|4,398||MBA||16. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14401)||1990 XV|| align=right|13,3|| align=right|2,623|| align=right|0,189|| align=right|11,79|| align=right|4,248||MBA||15. december 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14402)||1991 DB|| align=right|18,4|| align=right|1,717|| align=right|0,403|| align=right|11,43|| align=right|2,249||AMR||18. februar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(14403)||1991 GM8|| align=right|14,2|| align=right|2,772|| align=right|0,040|| align=right|2,87|| align=right|4,614||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14404)||1991 NQ6|| align=right|14,8|| align=right|2,269|| align=right|0,168|| align=right|4,63|| align=right|3,417||MBA||11. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14405)||1991 PE8|| align=right|14,8|| align=right|2,391|| align=right|0,198|| align=right|2,19|| align=right|3,696||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14406)||1991 PP8|| align=right|13,3|| align=right|3,129|| align=right|0,164|| align=right|2,43|| align=right|5,534||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14407)||1991 PQ8|| align=right|13,8|| align=right|3,010|| align=right|0,097|| align=right|1,95|| align=right|5,220||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14408)||1991 PC16|| align=right|13,3|| align=right|3,149|| align=right|0,207|| align=right|00,49|| align=right|5,587||MBA||6. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14409)||1991 RM1|| align=right|11,6|| align=right|3,194|| align=right|0,218|| align=right|27,92|| align=right|5,706||MBA||5. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(14410)||1991 RR1|| align=right|12,1|| align=right|3,060|| align=right|0,136|| align=right|9,47|| align=right|5,353||MBA||7. september 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14411)||1991 RE2|| align=right|14,2|| align=right|2,275|| align=right|0,146|| align=right|4,62|| align=right|3,432||MBA||6. september 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|14412 Wolflojewski||1991 RU2|| align=right|14,5|| align=right|2,278|| align=right|0,093|| align=right|4,48|| align=right|3,438||MBA||9. september 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|14413 Geiger||1991 RT3|| align=right|14,3|| align=right|2,288|| align=right|0,149|| align=right|5,02|| align=right|3,461||MBA||5. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(14414)||1991 RF6|| align=right|14,6|| align=right|2,242|| align=right|0,210|| align=right|2,96|| align=right|3,357||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14415)||1991 RQ7|| align=right|12,9|| align=right|2,991|| align=right|0,276|| align=right|9,66|| align=right|5,171||MBA||13. september 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14416)||1991 RU7|| align=right|15,5|| align=right|2,308|| align=right|0,212|| align=right|6,75|| align=right|3,506||MBA||8. september 1991||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(14417)||1991 RN13|| align=right|15,0|| align=right|2,204|| align=right|0,196|| align=right|4,25|| align=right|3,272||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14418)||1991 RU16|| align=right|15,4|| align=right|2,266|| align=right|0,133|| align=right|6,46|| align=right|3,411||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14419)||1991 RK23|| align=right|14,2|| align=right|2,202|| align=right|0,097|| align=right|3,27|| align=right|3,267||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|14420 Massey||1991 SM|| align=right|12,2|| align=right|3,013|| align=right|0,113|| align=right|11,21|| align=right|5,229||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(14421)||1991 SA1|| align=right|13,2|| align=right|3,046|| align=right|0,156|| align=right|15,38|| align=right|5,314||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(14422)||1991 SK2|| align=right|13,2|| align=right|3,056|| align=right|0,117|| align=right|9,45|| align=right|5,342||MBA||16. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14423)||1991 SM2|| align=right|14,1|| align=right|2,273|| align=right|0,066|| align=right|6,96|| align=right|3,426||MBA||16. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|14424 Laval||1991 SR3|| align=right|12,3|| align=right|3,153|| align=right|0,119|| align=right|21,76|| align=right|5,597||MBA||30. september 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14425)||1991 TJ2|| align=right|13,5|| align=right|2,176|| align=right|0,228|| align=right|5,82|| align=right|3,210||MBA||13. oktober 1991||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(14426)||1991 UO2|| align=right|13,7|| align=right|2,325|| align=right|0,198|| align=right|4,75|| align=right|3,544||MBA||29. oktober 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14427)||1991 VJ2|| align=right|14,2|| align=right|2,247|| align=right|0,229|| align=right|4,63|| align=right|3,368||MBA||9. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|14428 Lazaridis||1991 VM12|| align=right|13,2|| align=right|3,178|| align=right|0,191|| align=right|1,61|| align=right|5,665||MBA||8. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|14429 Coyne||1991 XC|| align=right|13,7|| align=right|2,440|| align=right|0,304|| align=right|21,38|| align=right|3,811||MBA||3. december 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(14430)||1992 CH|| align=right|13,1|| align=right|2,631|| align=right|0,111|| align=right|12,62|| align=right|4,266||MBA||10. februar 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(14431)||1992 DX8|| align=right|14,7|| align=right|2,451|| align=right|0,092|| align=right|3,31|| align=right|3,837||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14432)||1992 EA6|| align=right|14,0|| align=right|2,444|| align=right|0,155|| align=right|7,14|| align=right|3,820||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14433)||1992 EE8|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,124|| align=right|6,48|| align=right|3,780||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14434)||1992 ER11|| align=right|13,4|| align=right|2,472|| align=right|0,166|| align=right|4,92|| align=right|3,887||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14435)||1992 ED13|| align=right|14,4|| align=right|2,396|| align=right|0,143|| align=right|6,34|| align=right|3,708||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14436)||1992 FC2|| align=right|13,9|| align=right|2,577|| align=right|0,221|| align=right|1,87|| align=right|4,136||MBA||23. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14437)||1992 GD3|| align=right|13,9|| align=right|2,534|| align=right|0,043|| align=right|7,94|| align=right|4,034||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|14438 MacLean||1992 HC2|| align=right|13,7|| align=right|2,904|| align=right|0,100|| align=right|3,13|| align=right|4,948||MBA||27. april 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14439)||1992 RE2|| align=right|13,5|| align=right|2,936|| align=right|0,081|| align=right|1,24|| align=right|5,030||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14440)||1992 RF5|| align=right|13,7|| align=right|2,826|| align=right|0,045|| align=right|2,07|| align=right|4,751||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14441)||1992 SJ|| align=right|13,2|| align=right|2,734|| align=right|0,280|| align=right|8,84|| align=right|4,519||MBA||21. september 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(14442)||1992 SR25|| align=right|13,3|| align=right|2,986|| align=right|0,111|| align=right|9,88|| align=right|5,159||MBA||30. september 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14443)||1992 TV|| align=right|13,2|| align=right|2,876|| align=right|0,076|| align=right|1,80|| align=right|4,877||MBA||1. oktober 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(14444)||1992 TG1|| align=right|14,2|| align=right|2,280|| align=right|0,189|| align=right|6,15|| align=right|3,442||MBA||2. oktober 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(14445)||1992 UZ3|| align=right|13,1|| align=right|3,022|| align=right|0,212|| align=right|2,32|| align=right|5,252||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|14446 Kinkowan||1992 UP6|| align=right|12,1|| align=right|2,977|| align=right|0,159|| align=right|12,85|| align=right|5,137||MBA||31. oktober 1992||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(14447)||1992 VL|| align=right|12,8|| align=right|3,028|| align=right|0,298|| align=right|9,14|| align=right|5,267||MBA||2. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14448)||1992 VQ|| align=right|13,0|| align=right|3,109|| align=right|0,178|| align=right|1,66|| align=right|5,482||MBA||2. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14449)||1992 WE1|| align=right|14,7|| align=right|2,291|| align=right|0,202|| align=right|4,91|| align=right|3,467||MBA||16. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14450)||1992 WZ1|| align=right|12,8|| align=right|3,042|| align=right|0,098|| align=right|10,62|| align=right|5,306||MBA||18. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14451)||1992 WR5|| align=right|12,3|| align=right|3,067|| align=right|0,138|| align=right|9,54|| align=right|5,371||MBA||27. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14452)||1992 WB9|| align=right|13,4|| align=right|3,042|| align=right|0,083|| align=right|1,85|| align=right|5,304||MBA||25. november 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14453)||1993 FV7|| align=right|14,0|| align=right|2,291|| align=right|0,112|| align=right|7,52|| align=right|3,467||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14454)||1993 FX17|| align=right|14,4|| align=right|2,284|| align=right|0,111|| align=right|5,93|| align=right|3,450||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14455)||1993 FB18|| align=right|14,0|| align=right|2,268|| align=right|0,155|| align=right|4,49|| align=right|3,415||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14456)||1993 FK20|| align=right|13,1|| align=right|3,235|| align=right|0,153|| align=right|17,22|| align=right|5,818||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14457)||1993 FR23|| align=right|13,9|| align=right|2,293|| align=right|0,207|| align=right|6,38|| align=right|3,472||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14458)||1993 FX25|| align=right|14,8|| align=right|2,335|| align=right|0,131|| align=right|4,11|| align=right|3,567||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14459)||1993 FY27|| align=right|14,6|| align=right|2,304|| align=right|0,171|| align=right|1,94|| align=right|3,496||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14460)||1993 FZ40|| align=right|14,1|| align=right|2,281|| align=right|0,164|| align=right|3,75|| align=right|3,443||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14461)||1993 FL54|| align=right|13,9|| align=right|2,327|| align=right|0,327|| align=right|21,36|| align=right|3,549||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14462)||1993 GA|| align=right|15,2|| align=right|2,374|| align=right|0,119|| align=right|6,52|| align=right|3,658||MBA||2. april 1993||Kitt Peak||M. Stockmaster; T. J. Balonek
|-
|14463 McCarter||1993 GA1|| align=right|14,4|| align=right|2,313|| align=right|0,120|| align=right|7,13|| align=right|3,516||MBA||15. april 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14464)||1993 HC1|| align=right|14,8|| align=right|2,294|| align=right|0,191|| align=right|26,62|| align=right|3,473||MBA||21. april 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(14465)||1993 NB|| align=right|12,5|| align=right|2,441|| align=right|0,228|| align=right|14,20|| align=right|3,814||MBA||15. julij 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|14466 Hodge||1993 OY2|| align=right|14,6|| align=right|2,614|| align=right|0,202|| align=right|17,21|| align=right|4,226||MBA||25. julij 1993||Manastash Ridge||M. Hammergren
|-
|(14467)||1993 OP3|| align=right|13,9|| align=right|2,531|| align=right|0,108|| align=right|4,07|| align=right|4,025||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14468)||1993 OS12|| align=right|14,2|| align=right|2,426|| align=right|0,165|| align=right|3,27|| align=right|3,777||MBA||19. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14469)||1993 RK|| align=right|13,6|| align=right|2,583|| align=right|0,268|| align=right|12,33|| align=right|4,150||MBA||12. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14470)||1993 RV7|| align=right|13,8|| align=right|2,591|| align=right|0,091|| align=right|5,81|| align=right|4,170||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14471)||1993 SG1|| align=right|13,6|| align=right|2,583|| align=right|0,294|| align=right|13,90|| align=right|4,150||MBA||21. september 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(14472)||1993 SQ14|| align=right|15,0|| align=right|1,931|| align=right|0,120|| align=right|20,62|| align=right|2,683||MBA||22. september 1993||Observatorij Palomar||T. B. Spahr
|-
|(14473)||1993 TL17|| align=right|14,0|| align=right|2,710|| align=right|0,171|| align=right|9,68|| align=right|4,460||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14474)||1993 TL25|| align=right|14,8|| align=right|2,546|| align=right|0,107|| align=right|3,21|| align=right|4,061||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14475)||1993 VT|| align=right|14,3|| align=right|2,641|| align=right|0,214|| align=right|12,11|| align=right|4,291||MBA||14. november 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14476)||1993 XW2|| align=right|12,6|| align=right|2,689|| align=right|0,191|| align=right|13,69|| align=right|4,409||MBA||14. december 1993||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|(14477)||1994 CN|| align=right|13,0|| align=right|2,986|| align=right|0,053|| align=right|9,81|| align=right|5,159||MBA||2. februar 1994||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(14478)||1994 CF2|| align=right|12,8|| align=right|3,180|| align=right|0,157|| align=right|2,25|| align=right|5,670||MBA||12. februar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14479)||1994 CQ13|| align=right|12,6|| align=right|3,152|| align=right|0,145|| align=right|5,90|| align=right|5,595||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14480)||1994 PU1|| align=right|13,9|| align=right|2,294|| align=right|0,219|| align=right|6,44|| align=right|3,473||MBA||11. avgust 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14481)||1994 PO12|| align=right|14,4|| align=right|2,345|| align=right|0,177|| align=right|3,05|| align=right|3,590||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14482)||1994 PK15|| align=right|14,3|| align=right|2,308|| align=right|0,137|| align=right|3,27|| align=right|3,507||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14483)||1994 PZ22|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,078|| align=right|00,45|| align=right|3,675||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14484)||1994 PU32|| align=right|14,4|| align=right|2,294|| align=right|0,034|| align=right|4,45|| align=right|3,473||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14485)||1994 RK11|| align=right|14,2|| align=right|2,387|| align=right|0,232|| align=right|1,25|| align=right|3,686||MBA||11. september 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|14486 Tuscia||1994 TE|| align=right|14,9|| align=right|2,363|| align=right|0,071|| align=right|3,27|| align=right|3,632||MBA||4. oktober 1994||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(14487)||1994 TU2|| align=right|15,4|| align=right|2,379|| align=right|0,258|| align=right|3,20|| align=right|3,669||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14488)||1994 TF15|| align=right|14,0|| align=right|2,231|| align=right|0,224|| align=right|2,55|| align=right|3,331||MBA||13. oktober 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14489)||1994 UW|| align=right|14,6|| align=right|2,396|| align=right|0,153|| align=right|6,29|| align=right|3,707||MBA||31. oktober 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14490)||1994 US2|| align=right|13,7|| align=right|2,469|| align=right|0,153|| align=right|3,11|| align=right|3,880||MBA||31. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14491)||1994 VY2|| align=right|14,5|| align=right|2,676|| align=right|0,358|| align=right|5,65|| align=right|4,376||MBA||4. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14492)||1994 VM6|| align=right|13,4|| align=right|2,749|| align=right|0,247|| align=right|7,29|| align=right|4,556||MBA||4. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14493)||1994 WP3|| align=right|14,2|| align=right|2,366|| align=right|0,259|| align=right|9,06|| align=right|3,639||MBA||26. november 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14494)||1994 YJ2|| align=right|13,2|| align=right|2,587|| align=right|0,113|| align=right|14,06|| align=right|4,161||MBA||30. december 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14495)||1995 AK1|| align=right|13,0|| align=right|2,658|| align=right|0,315|| align=right|9,75|| align=right|4,332||MBA||6. januar 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(14496)||1995 BK4|| align=right|13,3|| align=right|3,135|| align=right|0,186|| align=right|13,90|| align=right|5,550||MBA||28. januar 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14497)||1995 DD|| align=right|12,5|| align=right|2,668|| align=right|0,176|| align=right|13,10|| align=right|4,357||MBA||20. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14498)||1995 DO2|| align=right|13,6|| align=right|2,754|| align=right|0,137|| align=right|3,66|| align=right|4,569||MBA||28. februar 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|14499 Satotoshio||1995 VR1|| align=right|14,4|| align=right|2,162|| align=right|0,185|| align=right|4,99|| align=right|3,178||MBA||15. november 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|14500 Kibo||1995 WO7|| align=right|15,5|| align=right|2,232|| align=right|0,100|| align=right|3,81|| align=right|3,334||MBA||27. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov